На цій сторінці наведено перелік ботанічних пам'яток природи під назвою «Дуб черешчатий»:
 Дуб черешчатий — Запорізька область, Мелітопольський район, с. Промінь
 Дуб черешчатий — Запорізька область, Мелітопольський район, с. Соснівка, № 1
 Дуб черешчатий — Запорізька область, Мелітопольський район, с. Соснівка, № 2
 Дуб черешчатий — Запорізька область, м. Мелітополь
 Дуб черешчатий — Київська область, Фастівський район, Дмитрівське лісництво
 Дуб черешчатий — м. Полтава
 Дуб черешчатий — Полтавська область, м. Пирятин
 Дуб черешчатий — м. Херсон, Шевченківський парк
 Дуб черешчатий — м. Херсон, вул. Полтавська
 Дуб черешчатий — м. Херсон, вул. Преображенська
 Дуб черешчатий — м. Херсон, вул. Соборна
 Дуб черешчатий — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Інші 
 Вікове дерево дуб черешчатий, 150 років — Запорізька область, Токмацький район, с. Долина
 Вікове дерево дуб черешчатий, 200 років — Запорізька область, Токмацький район, с. Долина, вул. Центральна 28
 Вікове дерево дуб черешчатий, 200 років — Запорізька область, Токмацький район, с. Долина, вул. Центральна 14
 Віковий дуб черешчатий — Запорізька область, Токмацький район, с. Долина, вул. Центральна 68
 Вікових два дуби черешчатих, 120 років — Запорізька область, Токмацький район, с. Долина
 Віко дуб черешчатий — Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Зірниця

Див. також 
 Дуб звичайний (пам'ятка природи)
 Дуб звичайний (1 дерево)
 Багатовіковий дуб
 Вікові дуби
 Віковий дуб
 Дуб Шевченка